10-й чемпіонат світу з водних видів спорту тривав з 12 до 27 липня 2003 року в Барселоні (Іспанія). Програма змагань складалася з п'яти видів:: плавання, стрибків у воду, синхронного плавання, водного поло і плавання на відкритій воді.

Спортивні об'єкти 
 Палау-Сант-Жорді
 
 
 Плавальний клуб Барселони

Розклад змагань
Стрибки у воду: 13–19 і 21 липня;
Синхронне плавання: 13–19 липня;
Плавання на відкритій воді: 13 липня (5 км), 16 липня (10 км) і 19 липня (25 км);
Водне поло: 
Плавання: 20–27 липня.

Таблиця медалей

Посилання 
 FINA official website

 Official FINA results: Diving ; Swimming ; Open water ; Synchronised swimming ; Water polo 

 
Чемпіонати світу з водних видів спорту
Вод